Wetterkerze  bezeichnet 

 Kleinblütige Königskerze, eine Pflanzenart.
 Schauerkerze, eine gesegnete, im Brauchtum verwendete Kerze.